Joanna Rosik (ur. 1981) – polska piłkarka ręczna
 Mariusz Rosik (ur. 1968) – polski duchowny katolicki
 Stanisław Rosik (ur. 1969) – polski historyk